Die Western & Southern Open 2011 waren ein Tennisturnier der WTA Tour 2011, das vom 13. bis 21. August in Mason bei Cincinnati ausgetragen wurde.

Die Vorjahressiegerin im Einzel war Kim Clijsters, die allerdings dieses Jahr nicht antritt. Im Doppel waren es Wiktoryja Asaranka und Marija Kirilenko; Asaranka trat ebenfalls nicht an, Kirilenko mit einer anderen Partnerin. Sieger im Einzel wurde Marija Scharapowa, die im Finale Jelena Janković mit 4:6, 7:63, 6:3 bezwang. Im Doppel konnten Vania King und Jaroslawa Schwedowa mit 6:4, 3:6, 11:9 über Natalie Grandin und Vladimíra Uhlířová triumphieren.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Mason (Ohio)